Le Parti démocratique Vainakh (Tchétchène: Вайнехан Демократан Цхьанкхетаралла) était un parti politique de la République tchétchène d'Itchkérie. Elle a été fondée le 5 mai 1990 par Zelimkhan Iandarbiev. L'objectif du parti était de créer un "État démocratique indépendant tchétchène".

Histoire 
Avec l'introduction de la politique réformiste de la perestroïka et de la glasnost par le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev au milieu des années 1980, les gens ont acquis la liberté d'expression. Après de telles réformes en URSS, les sentiments nationalistes se sont intensifiés parmi la population tchétchène et les Tchétchènes ont commencé à faire valoir leurs droits. Divers groupes informels et organisations publiques ont commencé à apparaître dans toute la Tchétchénie, dont le Parti démocratique Vainakh.

Le VDP a été formé sur la base de l' association publique «Unité» créée fin juillet 1989 et le 5 mai 1990, Iandarbiyev était devenu son chef. Son chef était l'écrivain et personnage public Zelimkhan Iandarbiyev. Le parti s'est opposé à l'idéologie du communisme et pour la création d'une Tchétchénie démocratique indépendante de l'URSS.

Le congrès fondateur du PDV, qui s'est tenu le 5 mai 1990, a réuni 97 délégués et environ 50 invités. Le congrès a travaillé pendant plus de 9 heures, la Charte et le Programme du parti, ainsi qu'une résolution et une déclaration, ont été adoptés.

Les dirigeants du PDV étaient parmi les organisateurs du Congrès national du peuple tchétchène en novembre 1990. Plus tard, ils sont entrés dans le comité exécutif du Congrès national du peuple tchétchène (OKChN) .

De l'automne 1990 à l'été 1991, le PDV est le principal parti d' opposition qui s'oppose à la direction parti-soviétique du CHIR. En outre, ce parti a joué le rôle de principale force politique et de centre idéologique du mouvement OKCHN.

En octobre 1991, le VDP a nommé Djokhar Doudaev au poste de président de la République tchétchène d'Itchkérie.

Selon les résultats des élections du 27 octobre 1991, 12 des 41 députés du Parlement étaient des représentants du PDV.

Le troisième congrès du PDV en octobre 1992 a révélé des contradictions dans la direction et parmi les membres de ce parti. Certains des participants au congrès ont vivement critiqué la politique du personnel du président Doudaev.

En 1993, le parti se composait d'environ 3 000 personnes.

En février 1993, une scission se produit au sein du VDP : la plupart des militants du parti, dirigés par le premier vice-président du VDP , Idris Askhabov, s'opposent à la politique de Dzhokhar Dudayev et exigent la destitution de Zelimkhan Iandarbiev.

Description du parti 
Le nom du parti vient du mot Vainakh, qui désigne les locuteurs des langues nakh : les peuples de Tchétchénie et d'Ingouchie.

Le parti s'est opposé à l'idéologie du communisme et pour l'indépendance de la Tchétchénie et de l'Ingouchie vis-à-vis de l'URSS.

Les membres les plus éminents du parti étaient son chef - Zelimkhan Iandarbiev et la personnalité publique Said-Khasan Abumuslimov.

Notes et références 

Parti politique en Russie
Tchétchénie